

Architettura 
 Forte Altavilla – fortificazione situata nel comune italiano di Ancona

Geografia

Italia 
 Altavilla – frazione del comune di Lappano nella provincia di Cosenza (Calabria)
Altavilla Irpina – comune nella provincia di Avellino (Campania)
 Altavilla Milicia – comune nella città metropolitana di Palermo (Sicilia)
 Altavilla Monferrato – comune nella provincia di Alessandria (Piemonte)
 Altavilla Silentina – comune nella provincia di Salerno (Campania)
 Altavilla Vicentina – comune nella provincia di Vicenza (Veneto)

Svizzera 
 Altavilla – ex comune ora frazione di Morat, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)

Persone 
 Giuseppe Capone di Altavilla (1793-1893) – imprenditore e politico italiano
 Pasquale Altavilla (1806-1875) – attore e drammaturgo italiano
 Enrico Altavilla (1883-1968) – giurista italiano

Storia 
 Altavilla – famiglia normanna giunta in Italia dalla Normandia nel 970

Pagine correlate
 D'Altavilla